Podoly ist der Name folgender Orte:

 Podoly (Kupjansk), Dorf in der ukrainischen Oblast Charkiw, Rakon Kupjansk
 Podoly, deutscher Name der Gemeinde Podolí nad Olšavou im Okres Uherské Hradiště in Tschechien
 Podoly, deutscher Name der Gemeinde Podolí u Přerova im Okres Přerov in Tschechien
 ehemaliger Name von Podolí I im Okres Písek

Siehe auch:
 Podolí